Динмухаммед Болатулы Кашкен (; 4 января 2000 года, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник литовского клуба «Жальгирис» и молодёжной сборной Казахстана.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Астана М».

В 2020 году на правах аренды перешёл в «Кайсар».

17 сентября 2020 года дебютировал в Лиге Европы в матче против кипрского клуба АПОЭЛ.

Карьера в сборной 
24 марта 2019 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в товарищеском матче с молодёжной сборной Эстонии.

Достижения 
 «Астана»
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2020
 «Жальгирис»
 Чемпион Литвы: 2022
 Обладатель Кубка Литвы: 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Жальгирис»